NEC steht für:
 Nacionalinis egzaminų centras, eine litauische Behörde
 National Electrical Code, Vorschriften in den USA für elektrische Installationen und Geräte
 National Emission Ceilings, nationale Emissionshöchstmengen, ein Begriff der europäischen Richtlinie über Emissionshöchstmengen (2001/81/EG)
 NEC Corporation, ein japanischer, weltweit agierender Elektronikkonzern
 NEC Electronics, früheres Tochterunternehmen der NEC Corporation, aufgegangen in Renesas Electronics
 New Engine Co. Ltd., ein britischer Automobilhersteller (1905–1921)
 NEC Nijmegen Nijmegen Eendracht Combinatie, ein niederländischer Fußballverein aus Nijmegen 
 Nekrotisierende Enterokolitis, auch NEK, eine Darmerkrankung des Neu- und Frühgeborenen
 New England Conservatory of Music, das älteste unabhängige Konservatorium der Vereinigten Staaten
 Northeast Conference, eine Liga im Hochschulsportbetrieb der National Collegiate Athletic Association in den USA
 Northeast Corridor, eine Eisenbahnstrecke an der Nordostküste der USA
 Numerical Electromagnetics Code, ein Standardalgorithmus in der Hochfrequenztechnik
 Negros Occidental (ISO-3166-2:PH-Code), philippinische Provinz

NEC als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Coburg (für Neustadt bei Coburg)

Nec ist Bezeichnung folgender geographischer Objekte:
 Nec (Kosovo), Ortschaft in der kosovarischen Gemeinde Gjakova

Neč ist der Familienname folgender Personen:
 Kristína Neč-Lapinová (* 1983), slowakische Duathletin und Triathletin

nec steht für:
 Nedebang (ISO-639-3-Code), Papuasprache auf Pantar (Insel), Indonesien

NEC